La piscine des Tourelles, un complexe aquatique parisien.
 La rue des Tourelles, une voie parisienne.

Voir aussi